Luisinho peut désigner :

Patronyme
 Luisinho (1911-1983), Luís Mesquita de Oliveira, footballeur brésilien.
 Luisinho (1965-), Luís Carlos Quintanilha, footballeur brésilien.
 Luisinho (1973-), Luís Germano Borlotes Dias, footballeur mozambicain.
 Luisinho (1985-), Luís Carlos Correia Pinto, footballeur portugais.

Toponyme
Le rio Luís Alves, ou rio Luisinho cours d'eau brésilien de l'État de Santa Catarina.

Autres
 Le nom en portugais de l'un des trois neveux de Picsou, Huguinho, Zezinho et Luisinho (Riri, Fifi et Loulou en français).

Voir aussi